Единая Россия может означать:

Организация 
 «Единая Россия» — российская политическая партия.

Техника 
 «Единая Россия» — белогвардейский бронепоезд.
 «Единая Россия» — наименование первого (опытного) построенного образца российского магистрального электровоза постоянного тока серии 2ЭС6 «Синара».

Периодические издания 
 «Единая Россия» — газета, выходившая в годы Гражданской войны в Баку.

См. также 
 Фракция «Единой России» в Государственной думе V созыва
 Фракция «Единой России» в Государственной думе VI созыва
 Фракция «Единой России» в Государственной думе VII созыва

Примечания